Вишняко́ва — фамилия (женская форма фамилии ) и топоним.
 Вишнякова, Прасковья Ивановна (1887—1967) — российская революционерка и советский партийный деятель.
 Вишнякова, Анна Андреевна — российская спортсменка.
 Вишнякова — деревня в Киренском районе Иркутской области России.